James Hall (1811–1898) – amerykański geolog i paleontolog
 sir James Hall of Dunglass (1761–1832) – szkocki geolog, deputowany do parlamentu z okręgu Mitchel
 James Hall (1918–2007) – angielski historyk sztuki
 James Hall (ur. 1902) – indyjski lekkoatleta
 James Hall (1900–1940) – amerykański aktor filmowy
 James Norman Hall (1887–1951) – amerykański prozaik (Mutiny on the Bounty)